Fabià I, papa de Roma
 Papiri Fabià, retòric i filòsof romà (s. I)
 Valeri Fabià, cavaller roma (s. I)